Jun Suzuki :

Jun Suzuki (football, 1961) (鈴木 淳)
Jun Suzuki (football, 1989) (鈴木 惇)